Termenul „Dalila” se poate referi la:

Dalila, personaj biblic
Dalila, marcă franceză de automobile
Dalila Di Lazzaro, actor italian

Vezi și
Dalida, cântăreață și actriță franceză.